Antônio Rosas foi um compositor de música popular brasileira.

Obras 
 Velho perfume (c/ Sérgio Ricardo)

Compositores do Rio de Janeiro (estado)